Molekulska formula -{C18H16O6}- se može odnositi na:

 Alnetin
 Vermistatin